Bergantín General Rosas puede hacer referencia a:

Bergantín General Rosas, buque de la Armada Argentina asignado en 1834.

Bergantín General Rosas, buque de la Armada Argentina asignado en 1850.